Adam Thielen – giocatore statunitense difootball americano
 Karl-Heinz Thielen – calciatore tedesco
 Jan Philips van Thielen – pittore fiammingo
 Maria Theresa van Thielen – pittrice fiamminga